Müller este un cuvânt german, care semnifică morar și se poate referi la:

Persoane 
 Adam Müller-Guttenbrunn, scriitor, romancier și om de cultură șvab din Banat
 Franz-Joseph Müller von Reichenstein, mineralog, care a descoperit în 1782 telurul
 Friedrich Müller, istoric și etnolog german din Transilvania
 Gerd Müller (1945-2021), jucător de fotbal german
 Gerhard Ludwig Müller (n. 1947), teolog catolic
 Heinrich Müller, șef al Gestapoului între 1933-1945 și general SS
 Herta Müller (n. 1953), scriitoare germană născută în România, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2009.
 Johannes Peter Müller, fiziolog, ihtiolog german și specialist în anatomie comparată
 Karl Alexander Müller, fizician german, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1987
 Max Müller, filolog și orientalist german
 Rosemarie Müller, om politic german
 Thomas Müller (n. 1989), fotbalist german
 Walther Müller (1905-1979), fizician german, cunoscut pentru perfecționarea Contorului Geiger-Müller
 Wilhelm Müller, poet liric german

Companii 
 Müller (companie)

Alte utilizări 
 Lauro Muller, un oraș în Santa Catarina (SC), Brazilia

Vezi și 
 Morar

Nume de familie germane
Nume de familie ocupaționale